Juan Manuel Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Juan Manuel Rodríguez (Politiker) (1771–1847), salvadorianischer Politiker
 Juan Manuel Rodríguez (Schriftsteller) (* 1945), spanisch-ecuadorianischer Schriftsteller 
 Juan Manuel Rodríguez (Basketballspieler) (* 1976), spanischer Basketballspieler 
 Juan Manuel Rodríguez (Maler) (* 1979), spanischer Maler